est une expression signifiant « juste comme toi » en anglais. Elle peut faire référence à :

Musique

Chansons 
 , chanson de Falling in Reverse présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Three Days Grace présente sur l'album  sorti le  ;
 Just Like You, chanson de Louis Tomlinson, sortie le .

Albums 
 , album d'Allison Iraheta sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Falling in Reverse sorti le  ;
 , album de Keb' Mo' sorti le  ;
 , album de Keyshia Cole sorti le  ;
 , album de Poster Children sorti en .

Voir aussi